Andören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Andören, Vasa, Österbotten, 
 Andören, Raseborg, Nyland,

Se även
Antören

Robotskapade Finlandförgreningar